Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat South Dakota.

Gouverneurs van South Dakota (1889–heden)

South Dakota
Gouverneurs